

Producten en fabrikanten 
Bentley (automerk)
Bentley (camera)
Bentley Pharmaceuticals Inc.
Bentley Systems

Organisaties 
Bentley Cricket Club, Essex, Engeland
Bentley Community Schools
Bentley Film Festival
Bentley School
Bentley-universiteit, een universiteit in Waltham (Massachusetts)

Locaties 
Antarctica:
Bentley Trog
 Australië:
 Bentley (West-Australië)
Canada
Bentley
 Verenigd Koninkrijk:
 Bentley (East Riding of Yorkshire)
 Great Bentley Essex
 Little Bentley Essex
 Bentley (Hampshire)
 Bentley (Suffolk)
 Bentley (South Yorkshire)
 Bentley (Warwickshire)
 Bentley (West Midlands)
 Bentley (Worcestershire)
 Verenigde Staten
 Bentley (Illinois)
 Bentley (Kansas)
 Bentley (Michigan)
 Bentley (North Dakota)

Personen 
 Arthur F. Bentley
 Cy Bentley
 David Bentley
 Derek Bentley
 Dierks Bentley
 Doug Bentley
 Edmund Clerihew Bentley
 Fonzworth Bentley
 Greg Bentley
 John Bentley
 Matt Bentley
 Max Bentley
 Nicolas Bentley
 Richard Bentley
 Robert Bentley
 Roy Bentley
 Wes Bentley
 Wilson Bentley